Wireframe désigne :

Graphisme 

 Fil de fer (3D), représentation visuelle d'un objet en 3D ;
 Wireframe (design), schéma définissant le contenu d'une interface.